La specialità dei 200 metri piani maschili ai campionati africani di atletica leggera di Asaba 2018 si è svolta il 4 e 5 agosto allo Stadio Stephen Keshi.

Risultati

Batterie
Qualificazione: i primi 3 di ogni batteria (Q) ed i 6 tempi più veloci degli esclusi (q) si qualificano in semifinale.

Vento:Gruppo 1: +0.4 m/s, Gruppo 2: -0.4 m/s, Gruppo 3: -1.4 m/s, Gruppo 4: -1.2 m/s, Gruppo 5: -0.1 m/s, Gruppo 6: 0.0 m/s, Gruppo 7: +0.1 m/s

Semifinals
Qualificazione: i primi 2 di ogni semifinale (Q) ed i 2 tempi più veloci degli esclusi (q) si qualificano in finale.

Vento:Gruppo 1: +0.1 m/s, Gruppo 2: -0.3 m/s, Gruppo 3: +0.2 m/s

Finale
Vento: ?

Collegamenti esterni 
 Risultati

Campionati africani di atletica leggera 2018
200 metri piani ai campionati africani di atletica leggera